Múnich () es la capital del estado federado alemán de Baviera.

Múnich o Munich puede referirse también a:
 Distrito de Múnich, uno de los distritos del estado federal de Baviera.
Munich (Dakota del Norte) es una localidad estadounidense.
Munich (calzado deportivo) es una empresa española fabricante de calzado deportivo.
 Munich (marca de cerveza) es una marca de cerveza paraguaya de Cervecería Asunción la cual es un subsidiaria del Grupo Riquelme. 
 Munich es una canción de la banda Editors.

Múnich, la película de Steven Spielberg de 2005 basada en la masacre de 1972 que tuvo lugar en la ciudad de Múnich y sus secuelas.